Wieprz est une rivière de Pologne

Nom de localité 
 
 Wieprz (Petite-Pologne)
 Wieprz, gmina dont le siège est ce village.
 Wieprz (Silésie)